Кола — польське прізвище.
 Кола — солодкий газований напій.
 Кола — тропічне дерево, плоди якого використовуються при виготовленні напою кола.

 Кола — річка у Мурманській області, Росія.
 Кола — місто, Кольський район, Мурманська область, Росія.